Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова були чинними чемпіонками, але Хінгіс не брала участі в турнірі.
Курнікова грала в парі з Чандою Рубін, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі вони зазнали поразки від Кончіти Мартінес і Надії Петрової.
Серена Вільямс і Вінус Вільямс виграли титул, у фіналі перемігши Вірхінію Руано паскуаль і Паолу Суарес з рахунком 4–6, 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 
 Official Results Archive (Australian Open)
 Official Results Archive (WTA)

Жінки, парний розряд
2003 у тенісі